Джова́нна Антоне́лли Пра́до (; род. 18 марта 1976, Рио-де-Жанейро, Бразилия) — бразильская актриса, фотомодель, телеведущая, продюсер и певица. Получила известность благодаря роли Жади в телесериале «Клон», снятый в 2001 году.

Биография 
Родилась 18 марта 1976 года в Рио-де-Жанейро. Её отец — известный оперный певец Гилтон Прадо, мать — Суэли Антонелли, профессиональная балерина итальянского происхождения.

В возрасте 11 лет девочка уже играла на сцене юношеского любительского театра, а в 14 состоялся её дебют на телевидении в роли соведущей шоу «Clube da Criança», на уже не существующем сейчас канале Rede Manchete. Четырьмя годами позже она впервые выступила в роли актрисы сериалов, снявшись в теленовелле «Тропиканка» компании Globo. В следующем году вернулась на Manchete и сыграла в двух мыльных операх «Tocaia Grande» и «Chica da Silva». В 1998 году её пригласили на Globo в сериалы «Лето нашей тайны», а в 1999 году она сыграла в сериале «Власть желания». В том же году она дебютировала в кино в фильме «Босса нова», романтической комедии бразильского режиссёра Бруну Баррету. Помимо этого актриса появилась в эпизодических ролях в сериалах «Você Decide» и «Malhação».

Переломным моментом в её карьере стало приглашение Мануэля Карлоса на роль проститутки Капиту в сериале «Семейные узы». В 2001 году, благодаря отказу от роли Летисии Спилер, она неожиданно для самой себя получила приглашение в «Клон», который был показан более чем в 90 странах мира.

Личная жизнь 
Была замужем три раза.

Бизнесмен Рикарду Медина, с которым звезда была знакома ещё со школы, стал её первым официальным мужем. Они прожили вместе всего четыре года и расстались в 2001 году по обоюдному согласию.

Она недолго оставалась одна и после долгих месяцев съёмок всемирно известного сериала «Клон» сблизилась с исполнителем его главной роли — Мурилу Бенисиу. Они не смогли расстаться после длительных съёмок и во время популярного телешоу объявили о своей любви друг к другу, чем несказанно порадовали своих многочисленных поклонников. 24 мая 2005 года у неё и Мурилу родился сын, которого родители назвали Пьетро, а вскоре после рождения сына пара объявила о расставании.

В 2007 году она, семья для которой всегда играла важную роль, вновь вышла замуж, и её новым избранником стал американский бизнесмен итальянского происхождения Роберто Локашио. После пышной свадьбы в Италии актриса намеревалась переехать с новым мужем в США. Однако осуществить мечту помешал бывший муж Джованны, не давший разрешение на переезд сына. Судебные разбирательства с Мурилу Бенисиу закончились разводом с Роберто Локашио. Этот брак просуществовал всего 4 месяца. В настоящее время спутником жизни знаменитой актрисы является режиссёр Леонарду Ногейра. Они познакомились в 2009 году на съёмочной площадке, а 8 октября 2010 года они стали родителями двух дочек — Антонии и Софии. Несмотря на рождение детей, их брак до сих пор не зарегистрирован.

Фильмография

Телесериалы 
 1992 — Решать вам / Você Decide
 1994 — Тропиканка / Tropicaliente — Бенвинда
 1995 — Новый Геркулес / Malhação — Иза Паскалете
 1995 — Большая Засада —'Ressú (по одноимённому роману Жоржи Амаду)
 1996 — Шика да Силва / Xica da Silva — Элвира 1998 — Лето нашей тайны / Corpo Dourado — Джуди 1999 — Власть желания / Força de Um Desejo — Виолета 2000 — Семейные узы / Laços de Família — Капиту 2001 — Клон / O Clone — Жади Эль Адиб Рашид 2003 — Дом семи женщин / A Casa das Sete Mulheres — Ана да Силва / Анита Гарибальди 2004 — Цвет греха / Da Cor do Pecado — Барбара 2006 — Моя никакая лёгкая жизнь / Minha Nada Mole Vida — Биа 2007 — Семь грехов / Sete Pecados — Кларисе 2007 — Шкафы и Флюкс / Casos e Acasos — Жамиле 2007 — Амазония: Гальвез Чико Мендез / Amazônia: De Galvez a Chico Mendes — Делзуите 2008 — Три сестры / Três Irmãs — Алма 2009 — Прожить жизнь / Viver a Vida — Дора Вилела 2011 — Один поцелуй / Aquele Beijo — Клаудия Колаборо 2011 — Бразильянки / As Brasileiras — Жижи 2012 — Георгий Победоносец/ Salve Jorge — Элоиза 2014 — В семье / Em Familia — Клара 2015 — Правила игры/ A Regra Do Jogo — Афина 2016 — Восходящее солнце Sol Nascente — Алиси 2018 — Второе солнце/Segundo Sol — Лузия/Ариелла Художественные фильмы 
 2000 — Босса Нова / Bossa Nova — Шереон 2002 — Подавляющий / Avassaladoras — Лаура 2003 — Мария, мать сына Божьего / Maria, Mãe do Filho de Deus — Мария 2004 — Гадалка / A Cartomante — Карен Албукерке 2007 — Вспомогательный счёт / Caixa Dois — Анжела 2009 — Будапешт / Budapest — Ванда 2010 — Шику Шавьер / Chico Xavier — Сидалия 2011 — Сердцеед / The Heartbreaker — Ана 2013 — SOS: Женщины в море — Адриана 2017 — Босс-молокосос — Дженис, дубляж

 Театр 
 2001 — Иисус Христос Суперзвезда — Мария Магдалина
 2003 — Страсти Христовы —- Мария
 2004 — Двое на качелях — Гитель

 Продюсер 
 2002 — Подавляющий / Avassaladoras'' (помощник продюсера)

Примечания

Ссылки 
 
 Джованна Антонелли на Braziliada.ru 

Киноактрисы Бразилии
Исполнительницы танца живота